Kostrzyn nad Odrą (Duits: Küstrin), stad in de woiwodschap Lubusz
 Kostrzyn (gemeente), in de woiwodschap Groot-Polen
 Kostrzyn (district Poznań), stad in deze gemeente